Tepe kan verwijzen naar de volgende personen:
 Alfred Tepe (1840-1920), een Nederlands architect
 Leo Tepe (1842-1928), een Nederlandse letterkundige en journalist
 Richard Tepe (1864-1952), een Nederlandse natuurfotograaf
 Toni Arens-Tepe (1883-1947), een Nederlandse fotograaf

en naar:
 Tepe, een plaats in Slovenië
 Tépe, een plaats in Hongarije
 Tilya Tepe, een plaats in Afghanistan
 Kampyr-Tepe, een historische plaats in Oezbekistan
 Geok-Tepe, een historische Turkmeense plaats
 Göbekli Tepe, een bergheiligdom in Turkije
 Zirayet Tepe, een archeologische vindplaats in Turkije
 Kilise Tepe (ook wel Maltepe), een archeologische vindplaats in Turkije
 Haft Tepe, een archeologische vindplaats in Iran
 Tepe Sialk, een archeologische vindplaats in Iran 
 Hajji Firuz Tepe, een archeologische vindplaats in Iran